Табакотес има више значења:

 Табакотес (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Табакотес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику